Национальная парламентская библиотека — ряд национальных библиотек, находящихся под протекторатом парламентов стран пребывания.

 Национальная парламентская библиотека Грузии — центральное библиотечное собрание Грузии.
 Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого — ведущее библиотечное собрание Украины.
 Национальная парламентская библиотека (Япония) — крупнейшее библиотечное собрание Японии.